Павел может означать:

 Павел — распространённое мужское личное имя латинского происхождения.

Имя 
 Апостол Павел — один из апостолов в Новом Завете.

Монархи и члены правящих династий 
 Павел I (1901—1964) — восьмой король Греции в 1947—1964 годах из династии Глюксбургов.
 
 Павел I Шубич (ок. 1245—1312) — балканский дворянин, бан Хорватии, господарь Боснии.
 Павел Александрович (1860—1919) — шестой сын императора Александра II и императрицы Марии Александровны; генерал-адъютант, генерал от кавалерии.

Папы римские 
 Павел I (700—767) — папа римский с 29 мая 757 по 28 июня 767.
 Павел II (1417—1471) — папа римский с 30 августа 1464 по 26 июля 1471 года.
 Павел III (1468—1549) — папа римский с 13 октября 1534 по 10 ноября 1549.
 Павел IV (1476—1559) — папа римский эпохи Контрреформации (понтификат 1555—1559).
 Павел V (1552—1621) — папа римский с 16 мая 1605 по 28 января 1621.
 Павел VI (1897—1978) — папа римский с 21 июня 1963 года,

Религиозные деятели 
 Павел (IV век) — епископ Неокесарийский, препободный
 Павел (ум. 1692) — митрополит Сибирский и Тобольский.
 Павел (ум. 1696) — епископ Русской православной церкви, митрополит Нижегородский и Алатырский.
 Павел (1914—2009) — епископ Сербской православной церкви; с 2 декабря 1990 года архиепископ Печский, митрополит Белградский-Карловачский, патриарх Сербский.
 

 Павел I — архиепископ Константинопольский.
 Павел II Чёрный — сирийский патриарх Антиохии в 564—575 годах.
 Павел II Хейхо (1906—1989) — епископ Акры, первый епископ Алеппо, архиепископ багдадский и патриарх Вавилона Халдейского Халдейской католической церкви.
 Павел II
 Павел III
 Павел IV (ум. 784) — патриарх Константинопольский, канонизирован Православной церковью в лике святителя.

 Павел Аврелиан (490 — около 590) — святой Римско-католической церкви, один из семи святых основателей Бретани, первый епископ епархии Бро-Леон.
 Павел Алеппский (ок. 1627—1669) — архидиакон Антиохийской православной церкви, путешественник, писатель.
 Павел Высокий (ум. 1383) — старец Нижегородского Печерского монастыря, проповедник и духовный писатель[
 Павел Диакон (ок. 720 — около 799) — бенедиктинский монах, церковный писатель (историк, агиограф, поэт, лингвист) эпохи Каролингов.
 Павел из Визны — деятель протестантизма второй половины XVI века, идеолог радикальной реформации в Великом княжестве Литовском.
 Павел Иудей — антиохийский патриарх, первый православный патриарх в Антиохии после разделения церкви на халкидонскую и не-халкидонскую.
 Павел Коломенский (ум. 1656) — епископ Русской православной церкви, епископ Коломенский и Каширский.
 Павел Креста (1694—1775) — святой Римско-католической церкви, священник, монах, мистик, основатель католического монашеского ордена пассионистов.
 Павел Латрский (около 880—955 или 956) — преподобный.
 Павел Любопытный (1772—1848) — старовер поморского согласия, писатель и историк.
 Павел Нарбоннский — святой епископ Нарбоннский.
 Павел Обнорский (1317—1429) — ученик Сергия Радонежского, основатель Павло-Обнорского монастыря.
 Павел Орозий (около 385—420) — историк и христианский теолог V века.
 Павел Послушливый — подвижник Дальних пещер в Киеве, православный монах XIII—XIV века, святой Русской церкви, почитаемый в лике преподобного.
 Павел Препростый — православный монах IV века, ученик Антония Великого; преподобный.
 Павел Ростовский (ум. около 1409) — преподобный Русской православной церкви; основатель Ростовского Борисоглебского монастыря.
 Павел Самосатский (200—275) — епископ Антиохийский в 260—268; был осуждён как еретик на Антиохийском соборе (268).
 Павел Тавеннисиот — патриарх Александрийский (537—539).
 Павел Таганрогский (1792—1879) — святой Русской православной церкви.
 Павел Фивейский (Павел Отшельник; около 228 — около 341) — первый христианский монах и отшельник.

 Павел (Алдерсон) (род. 1942) — епископ Константинопольского патриархата на покое, епископ Трахейский, викарий Западноевропейского экзархата русских приходов.
 Павел (Бандали) (1928 или 1929—2008) — ливанский церковный деятель, митрополит Аккарский.
 Павел (Варнавас) (1912—1999) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Кейптаунский.
 Павел (Васильев) (XVII век—1725) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Белозерский.
 Павел (Борисовский) (1867—1938) — епископ Русской Православной Церкви, епископ Ярославский и Ростовский епархией.
 Павел (Введенский) (1866—1937) — епископ Моршанский, викарий Тамбовской епархии.
 Павел (Великодворский) (1808—1854) — инок Древлеправославной церкви Христовой, духовный писатель.
 Павел (Вильковский) (1870—1933) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пятигорский.
 Павел (Вильчинский) (1829—1908) — епископ Пензенский и Саранский, духовный писатель.
 Павел (Гаврилов) (1866—1933) — епископ Русской православной греко-кафолической Северо-Американской церкви, епископ Чикагский.
 Павел (Гальковский) (1864—1937) — митрополит Иваново-Вознесенский.
 Павел (Гассиос) (1953—2022) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Чикагский и Среднего Запада.
 Павел (Глебов) (1827—1904) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Троице-Сергиевой лавры.
 Павел (Голышев) (1914—1979) — епископ Константинопольского патриархата на покое, до 1975 года — епископ Русской православной церкви.
 Павел (Гребневский) (?—1770) — епископ Владимирский и Муромский.
 Павел (Григорьев) (род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, епископ Колыванский, викарий Новосибирской епархии.
 Павел (Груздев) (1910—1996) — архимандрит Русской православной церкви, старец.
 Павел (Гусев-Олмари) (1914—1988) — епископ Константинопольского патриархата, предстоятель Финляндской архиепископии с титулом архиепископ Карельский и всея Финляндии.
 Павел (де Баллестер-Конвальер) (1927—1984) — епископ Константинопольской православной церкви, викарий архиепископии Северной и Южной Америки.
 Павел (Дмитровский) (1872—1946) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Таллинский и Эстонский.
 Павел (Доброхотов) (1814—1900) — епископ, духовный писатель, археолог.
 Павел (Ивановский) (1874—1919) — епископ Русской православной церкви, епископ Вяземский, викарий Смоленской епархии, духовный писатель.
 Павел (Козлов) (1879—1938) — монах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Павел (Колосов) (ок.1853—сер. 1923) — епископ Русской православной церкви, епископ Елизаветградский, викарий Херсонской епархии.
 Павел (Константинов) (1882—1940) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.
 Павел (Конюскевич) (1705—1770) — епископ Православной российской церкви, митрополит Тобольский и Сибирский.
 Павел (Кратиров) (1871—1932) — епископ Православной российской церкви; с февраля 1922 года Старобельский, викарий Харьковской епархии.
 Павел (Лаиос) (род. 1938) — епископ неканонической Автокефальной греческой православной церкви Америки и Австралии.
 Павел (Лебедев) (1827—1892) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.
 Павел (Лебедь) (род. 1961) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Вышгородский и Чернобыльский, викарий Киевской митрополии.
 Павел (Леднев) (1821—1895) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Московского Никольского единоверческого монастыря.
 Павел (Лингрис) (1920—2013) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Мемфисский, ипертим и экзарх Египта.
 Павел (Мандованис) (1945—2011) — архиерей Кипрской православной церкви, митрополит Киринийский, ипертим и экзарх Лапифский и Каравский.
 Павел (Машинин) (1905—1980) — архиепископ православной старообрядческой церкви.
 Павел (Меневисоглу) (1935—2022) — епископ Константинопольской православной церкви на покое, титулярный митрополит Амасийский.
 Павел (Моисеев) (1849—1918) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Павел (Моравский) (?—1686) — митрополит Рязанский и Муромский, архиепископ Коломенский и Каширский, архиепископ Суздальский и Юрьевский.
 Павел (Павлов) (1927—1995) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский.
 Павел (Павлов-Морев) (1779—1831) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский.
 Павел (Павловский) (1865—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ.
 Павел (Петров) (род. 1957) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Левкийский, викарий Софийской епархии.
 Павел (Подлипский) (1788—1861) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Черниговский и Нежинский.
 Павел (Пономарёв) (род. 1952) — епископ Русской православной церкви, предстоятель Белорусской православной церкви, постоянный член Священного синода.
 
 Павел (Пономарёв, Пётр Николаевич) (1745—1806) — архиепископ Ярославский и Ростовский Русской православной церкви, переводчик, проповедник и церковный историк.
 Павел (Поспелов) (1855—1925) — епископ Русской православной церкви, епископ Шацкий, викарий Тамбовской епархии.
 Павел (Предтеченский) (ум. 1803) — архимандрит Переяславского Даниилова монастыря; ректор Владимирской семинарии.
 Павел (Преображенский) (1843—1911) — епископ Русской православной церкви, викарий Киевской епархии.
 Павел (Саббатовский) (1771—1832) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Енотаевский.
 Павел (Силаев) (1842—1920) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Калужский и Смоленский.
 Павел (Стратигеас) (род. 1955) — епископ Греческой православной старостильной юрисдикции ИПЦ Греции (Синод Хризостома), митрополит Американский.
 Павел (Тимофеенков) (род. 1963) — архиерей Русской православной церкви, епископ Молодечненский и Столбцовский.
 Павел (Флеринский) (1871—1940) — епископ Русской православной церкви, епископ Покровский, викарий Уральской епархии
 Павел (Фокин) (род. 1956) — епископ Русской православной церкви, епископ Ханты-Мансийский и Сургутский.
 Павел (Хомницкий) (род. 1954) — епископ Украинской грекокатолической церкви, апостольский экзарх Великобритании с 5 мая 2002 года по 3 января 2006 год, епископ Стемфордский.
 Павел (Чистяков) (1870—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Ижевский и Удмуртский.

 Иоанн и Павел (ум. 362) — святые мученики Римские.
 Павел и Иулиания — брат и сестра, пострадавшие как мученики за христианство.

Прочие 
 Павел — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 352 года.
 Павел — экзарх Равенны с 726 по 727 год.
 Павел (ум. 673) — галло-римлянин, герцог Септимании при вестготском короле Вамбе.
 Павел из Кросно (ок. 1470—1474—1517) — польский новолатинский поэт и мыслитель эпохи Возрождения, педагог, профессор Академии в Кракове, переводчик и филолог.
 Павел Карагеоргиевич (1893—1976) — регент Югославии с 9 октября 1934 по 27 марта 1941, в период малолетства короля Петра II.
 Павел Карл Фридрих Август Вюртембергский (1785—1852) — принц Вюртемберга, дед короля Вильгельма II Вюртембергского.
 Павел Констанций — римский политический деятель второй половины IV века.
 Павел из Левочи — средневековый скульптор.
 Павел Римлянин (ум. 1618) — польский архитектор, итальянец по происхождению.
 Павел Силенциарий (ум. ок. 575—580) — византийский эпиграммист и придворный в ранге силенциария.
 Павел Счастливый (ум. 1610) — польский архитектор, известный львовский строитель эпохи Ренессанса.
 Павел Фабий Персик — римский политический деятель и консул 34 года.
 Павел Эгинский (607—690) — известный греческий хирург и акушер VII века, практиковал в Александрии.
 Сергий Павел — проконсул Кипра во времена императора Клавдия (I век н. э.).
 Флавий Павел — византийский государственный деятель, консул в 512 году.
 Юлий Павел — древнеримский юрист первой половины III века.

Составные имена

Псевдонимы 
 Павел 183 (настоящее имя Па́вел Алекса́ндрович Пу́хов; 1983—2013) — российский художник, работавший в области граффити, уличной инсталляции, живописи.

Фамилия

Военно-морские суда 
 «Павел» — 18-пушечный парусный корвет Черноморского, затем Балтийского флота России.
 «Апостол Павел» — 36-пушечный парусный корабль 5 ранга Азовского флота России.

Кинопродукция 
 «Бедный, бедный Павел» — российский кинофильм, поставленный Виталием Мельниковым по мотивам пьесы Дмитрия Мережковского «Павел I».
 «Павел и Гавел» — польский чёрно-белый художественный фильм, комедия 1938 года.

Топонимы 
 Павел — село в Великотырновской области Болгарии.
 Павел-Баня — город в Болгарии в составе одноимённой общины.
 Павел-Баня — община в Болгарии.
 Павел-Ёль — река в России, протекает в Республике Коми.

Прочее 
 Павел I — историческая пьеса («драма для чтения») Дмитрия Мережковского, написанная им в Париже в 1908 году.
 Пётр и Павел — икона середины XI века, самое раннее из известных русских произведений станковой живописи.

См. также 
 Луций Юлий Веттий Павел — римский политический деятель второй половины I века.
 Павел Эмилий Лепид — консул-суффект Древнего Рима 34 года до н. э., цензор 22 года до н. э.
 Павел Эмилий Регилл (ок. 10 года до н. э. — после 15 года н. э.) — квестор.
 
 Павла